Parlin (distretto di Mogilno) – villaggio polacco del distretto di Mogilno
Parlin (distretto di Płońsk) – villaggio polacco del distretto di Płońsk
Parlin (distretto di Świecie) – villaggio polacco del distretto di Świecie
Parlin (distretto di Żuromin) – villaggio polacco del distretto di Żuromin
Parlin (New Jersey) – città degli Stati Uniti